Exalead es un buscador de Internet que destaca por sus innovaciones y experiencia visual. Se desarrolló en Francia y su interfaz está disponible en inglés, francés, italiano y alemán. Forma parte del proyecto Quaero. 

Al ingresar al sitio web el usuario encontrará en la parte de arriba una presentación similar a la de Google, sin embargo en la parte de abajo están disponibles 8 atajos (distribuidos en cuatro columnas, con dos filas cada uno), los cuales incorporan una imagen miniatura.

Cuando el usuario realiza una búsqueda se encuentra con una lista de resultados, con el nombre de la página web, una pequeña descripción y unos sub-directorios. Pero lo más agradable son las imágenes miniatura que se sitúan a la izquierda. También destaca la columna derecha, llamada "Refine su búsqueda", mediante la cual se pueden filtrar los resultados con las siguientes opciones: Temas relacionados, Tipo de sitio (Blog, Foro, etc.), Multimedia (Audio, Video o RSS), Idiomas, Directorios y Tipo de archivo.

Exalead España 

Exalead abrió sus oficinas en Madrid en 2007 para gestionar España, Portugal y parte de Latinoamérica.  Su estrategia de negocio se basó 90% en el canal de distribución. En 2010, una vez el canal quedó constituido, cierra su oficina en Ibérica y nombra al Grupo Sia "partner preferencial" según un anuncio de su web española y también varias webs de tecnología.   Actualmente la gestión del negocio español, portugués y Latinoamérica se centraliza en sus partners españoles o en la oficina central de París.

Exalead 
Exalead es una sociedad anónima establecida en París y creada en el año 2000 por François Bourdoncle. Su nombre viene de la asociación entre:

 El prefijo exa del prefijo que significa 1018 (utilizado como término genérico para el tamaño, implicando la gran cobertura de páginas).
 El verbo lead (ya que el cliente es conducido a través de las opciones de búsqueda).
Su objetivo es integrar funciones de la investigación en la una sola pieza del software, combinando funcionalidad del internet, del tablero del escritorio y de la empresa.

La compañía emplea aproximadamente a 60 personas en 3 países Francia (París), Italia (Milán) y Estados Unidos (Nueva York y San Francisco).

Características Específicas de Exalead.com 
Exalead intenta agregar valor a los resultados de la búsqueda exhibiendo estadísticas e información sobre los resultados a lo largo del lado izquierdo de la página. Esto incluye la información categórica y geográfica. Las características de Exalead incluyen:

 Búsqueda de la proximidad que apoya al operador NEAR.
 Expresiones jerarquizadas de la búsqueda.
 Consejos.
 Búsqueda específica:
 Por localización geográfica.
 Por lengua.
 Por el tipo del archivo. 
 Sugerencias de palabras adicionales.
 La búsqueda fonética está también disponible, pudiendo ser utilizada cuando se desconoce la ortografía.
 Búsqueda dentro de los resultados.
 Audio, vídeo y búsqueda de RSS (en de la inspección previa también imágenes).
 Exalead permite búsqueda con expresiones regulares y se pueden utilizar para solucionar crucigramas y utilizar en algoritmos IR.
 En marzo de 2007 Exalead inicia su actividad en España.

El 2 de marzo de 2006, exalead.com puso en un índice más de 4 mil millones páginas. La interfaz estaba disponible en cuatro idiomas (inglés, francés, alemán y chino).

El 2 de agosto de 2006, Exalead lanzó la versión beta de su nueva interfaz, que es la interfaz por defecto desde mediados de octubre de ese año. El chino se ha quitado de nuevo, y en su lugar español e italiano comenzaron a estar disponibles - más idiomas próximamente.

Exalead posee también barra de herramientas para Internet Explorer y Firefox.

El tamaño del índice es 8 mil millones páginas (8.079.622.557 páginas en el 10 de octubre de 2006, GMT de 15:54).

Enlaces externos 
 Exalead

Internet
Empresas multinacionales
Empresas de informática
Motores de búsqueda de Internet